Літературна премія мені Степана Руданського — щорічна премія, названа іменем українського поета-гумориста Степана Руданського — класика української літератури, життєва доля якого пов'язана з Кримом. Понад дванадцять останніх років свого життя він проживав у місті Ялті. Премією його імені відзначатимуться високохудожні поетичні, прозові та драматичні твори. Заснована Кримською республіканською організацією НСПУ. Вона прийняла естафесту від однойменної обласної премії, яка вручалася наприкінці XX ст. Кримським фондом культури. Серед відомих лауреатів цієї премії Киричек Петро Максимович (1991), Кононенко Данило Андрійович (1994), Губар Олександр Іванович (1996), Гарчев Петро Іванович (1997), Герасименко Микола Купріянович (1999). 
До відома, з 1994 р. існує Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Степана Руданського, яка опікується Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою організацією НСПУ.

Лауреати 
 2013 — Підведені підсумки літературних конкурсів
 в номінації «Проза» — Стус Віктор Іванович, за раман «Помста атлантів стріла для мудреця»
 в номінації «Поезія» — Проценко Володимир Миколайович, за збірку поезій «Севастопольські мелодії»;
 в номінації «Монографія» — Вишняк Михайло Якович, за книгу «Слово рідне, українське».
 в номінації «Поезія» — Шупта Дмитро Романович, за збірку поезій «Око курячого бога»;
 2014 —

Література 

  Положення про літературну премію імені Степана Руданського .
 Про лауреатів літературних премій на сайті «Планета Крим» .

Руданський Стефан